Berekszó kárpát-medencei falu magyar neve falu magyar neve:
 Berekszó Romániában (Hunyad megye)
 Berekszó Romániában (Temes megye)
 Berekszó Szerbiában (Szerémség)